Niemcy:
 Norheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach

Norwegia:
 Norheim – miejscowość

Osoby:
 Jørgen Norheim – norweski pisarz
 Sondre Norheim – norweski skoczek narciarski